Фуглафьёрдур:

 Фуглафьёрдур — деревня на Фарерских островах на острове Эстурой.
 «Фуглафьёрдур» — фарерский футбольный клуб из одноимённой деревни.